konsument (biologia) – rodzaj organizmów żywych,
 konsument (prawo) – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 konsument (ekonomia) – osoba nabywająca towary dla zaspokojenia swoich potrzeb.
 Konsument (piosenka) – piosenka Kultu